Владимир Труш:
 Труш, Владимир Евдокимович (род. 1941) — украинский учёный-экономист.
 Труш, Владимир Любомирович (род. 1980) — украинский предприниматель, государственный служащий.